Николай Николаевич Ремизов (1923 — 1979) — советский  гвардии старшина, комсорг 1-го танкового батальона, 59-й гвардейской танковой бригады, 8-го гвардейского танкового корпуса, 2-й ударной армии, 2-го Белорусского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился в 1923 году в посёлке Черепеть (ныне Суворовского района, Тульской области) в рабочей семье.

Окончил семь классов, после начала войны, с 1941 года добровольно вступил в ряды РККА.

С 1943 года после окончания школы младших командиров был направлен в действующую армию — автоматчик моторизованного батальона автоматчиков 59-й гвардейской танковой бригады, 8-го гвардейского танкового корпуса, 2-й ударной армии, в составе воевал на  Брянском и Воронежском фронтах, был дважды ранен.

24 июля 1944 года гвардии старший сержант  Н. Н. Ремизов в бою под городом Люблин в Польше попав в окружение вражеских пехотинцев, которые пытались взять его живым, проявил смелость и решительность, в неравном бою огнем из автомата сразил семь гитлеровцев и двух взял в плен. При дальнейшем наступлении был ранен, но поле боя не покинул до выполнения поставленной задачи. За это 12 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён  Орденом Славы 3-й степени.

В ночь на 23 августа 1944 года в боях за населённый пункт Воля-Раштовска в Польше, действуя в составе разведгруппы, незаметно подкрался к пулемету противника и забросал его гранатами. Продолжая вести разведку, столкнулся с вражеской заставой, уничтожил около десяти гитлеровцев и захватил несколько автоматов. 18 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён  Орденом Славы 2-й степени.

20 февраля 1945 года в бою за важный опорный пункт Лихтенталь в Польше, когда выбыл из строя командир десанта на танках, взял командование на себя и повел автоматчиков в атаку. В скоротечном бою было уничтожено несколько десятков гитлеровцев, взято в плен восемнадцать врагов и захвачено четыре орудия. 29 июня 1945 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён Орденом Славы 1-й степени.

В 1945 году демобилизован в звании старшины. Работал в геологоразведочных партиях на Дальнем Востоке, жил в посёлке Экимчан в Амурской области, затем возвратился в родной посёлок Черепеть.

Умер в 1979 году в посёлке Черепеть Суворовского района, Тульской области.

Награды

 Орден Славы I степени (1945)
 Орден Славы II степени (1944)
 Орден Славы III степени (1944)

Примечания

Литература 
 
 Солдатская слава / сост. Г. И. Андреев, И. Д. Вакуров.  : Воениздат. - Кн. 5, 1981 г. — 285 с. — 189-191 с. 
 Солдатская слава туляков / А. Аполлонова, В. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - Тула : Приок. кн. изд-во, 1981 г. - 224 с. — 130-133 с.

Разведчики Великой Отечественной войны